«Летим?!» (в др. источниках «Хлопнем крыльями»; ) — латвийский анимационный фильм режиссёра Нила Скапанса. «Летим?!» относится к сериалу «Мунк и Леми» (; 1993—1996). Фильм был снят в 1994 году.

Награды 
 В 1994 году Фильм «Летим?!» получил золотую медаль датской и Норвежской Видео Олимпиады.
 В 1994 год, Каунас, Международный детский кинофестиваль, награда Smiekli детского жюри.
 В 1995 году удостоен двух главных наград Международного детского кинофестиваля во Франции.
 В 1995 году получил награду Берлинского международного кинофестиваля детского жюри «Стеклянный медведь».

Ссылки 
 Справка о фильме на сайте filmas.lv
 Профиль Нила Скапанса
 

Мультфильмы 1994 года
Короткометражные мультфильмы Латвии
Кукольные мультфильмы
Появились в XX веке в Латвии
1994 год в Латвии